Mikronésie může označovat:

 Mikronésie (region) – region v Tichomoří
 Federativní státy Mikronésie – stát v Tichomoří

Externí odkazy